Ракетоносій — літак, або інший транспортний засіб, що було модифіковано чи спеціально створено для виконання задач по транспортуванню ракети-носія або спейс шатлів ( — «космічний човник»; початкова назва ) у певне місце планети. Такий вид спеціалізованого транспорту був створений після появи у світі самої програми по створенню космічних шатлів, оскільки величезний розмір човника не дозволяв переміщати його на звичайних вантажівках, а транспортування морським шляхом займало занадто багато часу.

Ракетоносій у вигляді літака 
Як правило, ракетоносієм виступає глибока модифікація звичайного вантажного літака (Boeing 747, серія літаків Ан-124/Ан-225)

Кожна з держав того часу, що мала свою програму космічних шатлів, використовувала для таких цілей літаки свого виробництва (США — Boeing; Радянський союз — літаки моделей Ан-124 та Ан-225)

Увесь концепт по версії NASA полягав в тому, що модифікований літак транспортував човник з місця посадки до стартового комплексу (Мерріт-Айленд у випадку Сполучених Штатів Америки) і на цьому його завдання підходило до кінця.

Концепт Радянського союзу у його космічній програмі трохи відрізнявся від того, що мала перед собою NASA та Сполучені Штати, за їх версією ракетоносій повинен був виводити шатл на висоту близьку до максимальної для літака та виконувати роль стартового майданчика — таким чином прибиралася частина запуску.

Для Сполучених Штатів Америки було модифіковано два літака-носія на базі Boeing 747, один з них — Boeing 747-100, інший — Boeing-100SR (обидва у версії SCA). Під час існування програми космічних шатлів обидва літака виконували свої прямі задачі та продовжували транспортувати шатли до самого закриття програми у 2011 році

Програма космічних шатлів у СРСР закінчилася набагато раніше — разом з союзом. Літаки, які могли транспортувати шатл, у своїй більшості перейшли до України (в особливості Ан-225). Сама програма була завершена та більше не відновлювалась.

Примітки

Література 
 Інформація про Ан-225 «Мрія» на порталі «Мілітарний»
 Jenkins, Dennis R. Boeing 747—100/200/300/SP (AirlinerTech Series, Vol. 6). Specialty Press, 2000 ISBN 1-58007-026-4.
 Jenkins, Dennis R. Space Shuttle: The History of the National Space Transportation System — The First 100 Missions, 3rd edition. Midland Publishing, 2001. ISBN 0-9633974-5-1.

Ракетна техніка